Els sarcopterigis (Sarcopterygii) constitueixen una classe de peixos estenopterigis.

Morfologia 

Els peixos sarcopterigis tenen esquelet ossi, d'origen endocondral. Presenten mandíbules i dents amb esmalt dental. La pell està recoberta per escames; en espècies extintes, aquestes presenten una capa de cosmina a la seva superfície. En les espècies actuals l'aleta caudal és dificerca, és a dir, la columna vertebral arriba fins a l'extrem d'aquesta i la membrana es desenvolupa simètricament cap amunt d'aquesta.

Les aletes són parelles; tenen un únic element esquelètic basal. Els radis dermals són curts. Arcs ossis suporten les brànquies. El cor té un sinus venós, conus arteriós, dos atris i presenta divisió parcial del ventricle; la circulació té dos circuits, circulació pulmonar i circulació sistèmica diferenciats. Els pulmons s'utilitzen per a respirar en els dipnous però no en els celacants, en el que ha esdevingut un òrgan de flotació. El sistema nerviós presenta cervell, cerebel i lòbuls òptics diferenciats.

Classificació 
Segons la classificació clàssica, la clase dels sarcopterigis inclou els celacantimorfs i els dipnous, ambdues subclasses formades per peixos ossis amb aletes parells lobulades. Entre altres molts trets, la semblança d'aquestes aletes amb les extremitats dels primers amfibis, demostra que els vertebrats terrestres (Tetrapoda) són descendents dels antics sarcopterigis. Aquesta relació de descendència obliga a incloure els tetràpodes com a sarcopterigis, formant tots ells un clade monofilètic.

 Classe Sarcopterygii
Actinistia
 Eoactinistia
Subclasse Coelacanthimorpha
 Ordre Coelacanthiformes
 Família Latimeriidae
Rhipidistia
Subclasse Dipnoi
 Ordre Ceratodontiformes
 Família Neoceratodontidae
 Ordre Lepidosireniformes
 Família Lepidosirenidae
 Família Protopteridae
Infraclasse Tetrapodomorpha
 Ordre Rhizodontida
 Família Rhizodontidae
 Família Sauripteridae
 Superordre Osteolepidida
 Família Canowindridae
 Família Thysanolepidae
 Família Tristichopteridae
 Ordre Osteolepiformes (o Megalichthyiformes)
 Família Megalichthyidae
 Família Osteolepidae
 Ordre Panderichthyida
 Clade Tetrapoda

Filogènia 
El cladograma presentat a continuació està basat en els estudis compilats per Philippe Janvier i altres per al Tree of Life Web Project (Projecte Web de l'Arbre de la Vida).

Vegeu també 

 Achoania

Referències

Enllaços externs 

 Dictionary of Common (Vernacular) Names